Grunwald kan syfta på följande platser:

Polen 

 Grunwald (ort), Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat ostródzki, 
 Grunwald (kommun), Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat ostródzki,

Tyskland 

 Grünwald – kommun i Bayern, Oberbayern, 

Robotskapade Polenförgreningar